Substance (Joy Division), een muziekalbum van Joy Division
Substance (middleware), middleware van Allegorithmic
Substance (fiscaal), een zodanige aanwezigheid van een rechtspersoon of soms een natuurlijk persoon op een bepaalde locatie, dat dit fiscaal wordt erkend. Zie ook substance over form.